Franciaország
Saint-Chamant, település Cantal megyében
Saint-Chamant, település Corrèze megyében